Osteria Nuova ima više značenja:
 Osteria Nuova, Alessandria
 Osteria Nuova, Arezzo
 Osteria Nuova, Bologna
 Osteria Nuova, Firenze
 Osteria Nuova, Piacenza
 Osteria Nuova, Rimini
 Osteria Nuova, Roma